Либохова

 Либохова (алб. Libohova, Libohovë) — город на юге Албании в области Гирокастра.
 Либохова, Мифит (1876—1927) — албанский политический и государственный деятель.
 Либохова, Экрем (1882—1948) — албанский политический и государственный деятель.